Marignana – comune francese della Corsica
 Marignana – frazione di Camaiore
 Marignana – frazione di Sesto al Reghena
 La Marignana – villa veneta situata nei pressi di Marocco, nel comune di Mogliano Veneto

Pagine correlate 

Marignano